Пасынково — название населённых пунктов в России:

 Пасынково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Пасынково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Пасынково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Пасынково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Пасынково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Пасынково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Пасынково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Пасынково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Пасынково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Пасынково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.